Les éotétrapodiformes (Eotetrapodiformes) forment un clade de sarcoptérygiens comprenant les tétrapodes, leurs ancêtres, et les taxons apparentés aujourd'hui éteints. Les éotétrapodiformes font partie du plus grand clade au sein des tétrapodomorphes, mais exclut les représentants les plus basaux, tels que les .

Classification

Historique 
Le clade est nommé en 2010 par les paléontologues Michael Coates et Matt Friedman, et est défini comme « le clade résultant de l'ancêtre commun le plus récent dEusthenopteron et dIchthyostega, ainsi que de tous leurs descendants ».

Phylogénie 
Cladogramme établi par Brian Swartz en  :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Arcticles connexes 
 Tetrapodomorpha
 Tinirau
 Tristichopteridae
 Elpistostegalia

Liens externes

Sarcoptérygien (nom scientifique)
Taxon décrit en 2010